HDM steht für:
 HDM Luftrettung, vormals Team DRF, eine Tochter der DRF Luftrettung
 Händedesinfektionsmittel
 Heidelberger Druckmaschinen AG, einer der weltweit führenden Hersteller von Bogenoffset-Druckmaschinen
 Herzdruckmassage, siehe Herz-Lungen-Wiederbelebung
 Rufzeichen eines Funkfeuers, HDM (NDB)
 heiße dunkle Materie

HdM steht für:
 Haus der Musik, ein Klangmuseum in Wien
 Haus der Musik (Wiesbaden), Musikalische Seminarstätte und Musikverlag unter der Leitung von Klaus Heizmann
 Herzog & de Meuron, das 1978 gegründete schweizerische Architekturbüro
 Hochschule der Medien Stuttgart
 His Dark Materials, eine Trilogie von Philip Pullman

HDM